Garner kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Garner (Arkansas)
Garner (Iowa)
Garner (North Carolina)
Andere betekenissen:
Garner (tractor), een tractormerk